La stagione 2017 delle TCR International Series è la terza edizione del campionato organizzato da Marcello Lotti. È iniziata il 1º aprile a Rustavi ed è terminata il 27 novembre a Yas Marina.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Classifica vetture

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2017
Serie automobilistiche per vetture Turismo